Bettenweiler ist ein Ortsname:
 Bettenweiler (Friedrichshafen), Wohnplatz des Ortsteils Ettenkirch der Stadt Friedrichshafen im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bettenweiler (Horgenzell), Weiler des Ortsteils Zogenweiler der Gemeinde Horgenzell im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg